Села:
 Петренкове — Луганська область, Новоайдарський район
 Петренкове — Харківська область, Валківський район

 Петренкове — колишнє село у Лебединському районі Сумської області